Никола́й Васи́льевич Миха́йлов:
 Михайлов, Николай Васильевич (род. 1937) — лауреат Государственных премий ССР и России.
 Михайлов, Николай Васильевич (1966—2006) — российский музыкант, основатель группы «Бригадный подряд».
 Михайлов, Николай Васильевич (1892–1962) — российский хоровой и симфонический дирижёр, профессор Ленинградской консерватории.